Shinagawa est un patronyme porté notamment par les personnalités suivantes :
 Hiroshi Shinagawa (1972-), réalisateur japonais ;
 Shinagawa Takumi (1908-2009), artiste japonais.

C'est aussi :
 Shinagawa, un arrondissement de Tokyo ;
 (4002) Shinagawa, astéroïde de la ceinture principale.